Un hexagramme peut désigner :
 En géométrie :
 un hexagramme est une figure géométrique à six branches.
 l'hexagramme de Pascal (ou hexagramme mystique), est une figure géométrique illustrant le théorème de Pascal.
 En religion, l'hexagramme étoilé ou étoile de David  est le symbole du judaïsme. 
 Dans le manuel Yì Jīng, un hexagramme est un symbole constitué de trait yīn et de trait yáng.

Voir aussi 
 Hexagrammidae, une famille de poissons téléostéens de l'ordre des Scorpaeniformes.
 Hexagrammoidei, un sous-ordre de poissons téléostéens.
 Hexagram, un réseau interuniversitaire voué à la recherche scientifique et à la recherche-création en arts.